Emme bezeichnet:

zwei Flüsse in der Schweiz:
 die Emme, selten auch Grosse Emme genannt, in den Kantonen Bern und Solothurn, welche in die Aare mündet, sowie 
 die Kleine Emme in den Kantonen Obwalden und Luzern, welche in die Reuss mündet.
sowie
 das M im italienischen Alphabet und ist als solches Bestandteil von vielen Unternehmensnamen (Firmen)
 eine ehemalige brasilianische Automarke von Megastar Veículos (1995–2000)
 eine regional verwendete umgangssprachliche Bezeichnung eines MZ-Motorrads, die sich auf das „M“ im Namen bezieht, siehe Motorradwerk Zschopau
 Radio Emme, ein Radiosender im Emmental (1997–2008)

Emme ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Emme (1958–2015), deutsche Supermarkt-Kassiererin, siehe Fall Emmely 
 Ivan Fedorovich Emme (1763–1839), russischer Generalleutnant
 Pierre Emme (1943–2008), österreichischer Krimiautor, Pseudonym von Peter Millwisch
 Sven Lindhorst-Emme (* 1978), deutscher Grafikdesigner und Typograf